Gaeta ima više značenja:
 Gaeta
 Gaeta (Modena)